39-й чемпионат мира по санному спорту прошёл со 2 по 4 февраля 2007 года на санно-бобслейной трассе в Игльс, расположенной в юго-восточной части Инсбрука (Австрия). Ранее чемпионат уже проводился здесь три раза — в 1977, 1987 и 1997 годах.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Ссылки 
 Результаты состязаний на официальном сайте Международной федерации санного спорта

2007
Санный спорт
Февраль 2007 года
Спорт в Австрии в 2007 году